

Sigle 
 Link State Advertisement – tipi di messaggi scambiati da nodi di una rete in cui sia implementato il protocollo OSPF
 Lievito secco attivo – lievito (o miscela o miscela di lieviti) liofilizzato
 Local Security Authority
 Licensed Shared Access – approccio di condivisione in TDD dello spettro di radiofrequenza

Chimica 
 LSA – ergina, amide dell'acido lisergico

Codici 
 LSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Losuia (Papua Nuova Guinea)
 lsa – codice ISO 639-3 della lingua lasgerdi